Ян Барановский (, 26 декабря 1800 года, Славкув — 8 ноября 1879 года, Люблин) — польский  и естествовед, директор Варшавской астрономической обсерватории и профессор Варшавского университета.

Биография 
Ян Барановский родился 26 декабря 1800 года в Славкуве. Выпускник Ягеллонского университета С 1825 года — адъюнкт.

В 1862—1869 гг. — профессор Варшавской главной школы.

В 1833 году рассчитал орбиту кометы 3D/Биэлы.

В 1857—1861 гг. издавал «Календарь Варшавской астрономической обсерватории» («Kalendarz Obserwatorium Astronomicznego Warszawskiego»), в котором публиковал фенологические наблюдения.

С 1848 года директор астрономической обсерватории в Варшаве. Главную его заслугу составляет издание польского перевода сочинения Николая Коперника De revolutionibus orbium coelestium («Об обращении небесных сфер») вместе с латинским оригиналом (Варшава, 1854 г.). Кроме того, он помещал научные статьи в варшавских журналах.

Награждëн орденом св. Станислава II степени.

Похоронен в Люблине на кладбище на улице Липовой.

Литература 
 

Преподаватели Варшавской главной школы
Похороненные на кладбище на улице Липовой